Репетитор:

 Репети́тор (от  — повторение) — преподаватель, занимающийся репетиторством (дающий частные уроки на дому).
 «Репетитор» — пьеса Георгия Полонского.
 «Репетитор» — телеспектакль МХАТ им. Горького по одноименной пьесе Георгия Полонского, 1981 год. 
 «Репетитор» — драма по одноименной пьесе Георгия Полонского, Беларусьфильм, 1987 год. Режиссёр — Леонид Нечаев.
 «Репетитор — художественный фильм 2007 года, реж. Сергей Виноградов.
 «Репетитор — художественный фильм 2022 года, реж. Андрей Золотарев.
 Репетитор или репетир — механизм в механических часах, озвучивающий время по запросу.

Примечания